Евгений (Ойген) фон Вюртемберг () може да се отнася за херцозите на Вюртемберг:

 Карл Евгений фон Вюртемберг (1728 – 1793)
 Лудвиг Евгений фон Вюртемберг (1731 – 1795)
 Фридрих Евгений II (1732 – 1797)
 Евгений фон Вюртемберг (1758 – 1822)
 Евгений фон Вюртемберг (1788 – 1857)
 Евгений фон Вюртемберг (1820 – 1875)
 Вилхелм Евгений фон Вюртемберг (1846 – 1877), негов син
 Албрехт-Ойген фон Вюртемберг (1895 – 1954), женен 1924 г. за Надежда Българска
 Евгений Еберхард (* 2 ноември 1930), негов син